Lacave ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Lacave (Ariège) im Département Ariège
 Lacave (Lot) im Département Lot